Се́рвис (от  — служение; →  — служить, обслуживать; → ):
 служилый, раб, подневольный; находящийся в полном подчинении, зависимый, подвластный; рабский, невольничий;
 обременённый повинностями;
 -а, м. То же, что обслуживание.

Сервис () — музыка при богослужении, обычные составные части английского service пишутся для хора или соло с органом или оркестром (также без сопровождения):
 Утреня (служба) — morning-service;
 Вечерня (служба) — evening-service. 
Современное значение «се́рвис» () или служба,обслуживание , населения в различных сферах повседневной жизни (например, гостиничный сервис, автомобильный сервис и так далее).

Сервис (в отношении предпринимательства (дела), или обслуживания) — это решение проблемы клиента до её проявления. Связано по большей части с автоматизированными системами сбора и анализа данных:
 Услуга, сфера услуг, обслуживание (в ресторане).
 Службы Windows.
 Веб-сервис — услуги, предоставляемые в интернете с помощью специальных программ.

Фамилия 
 Сервис, Роберт (род. 1947) — британский историк, специалист по истории СССР 1917-53 годов.
 Сервис, Роберт Уильям (1874—1958) — британско-канадский поэт и прозаик.
 Сервис, Роджерс Элман (1915—1996) — американский антрополог-культуролог.

См. также 
 Серви́з

Примечания